Пятрас Генюшас (; род. , Вильнюс) — литовский пианист. Сын Римаса Генюшаса, брат Юлиуса Генюшаса. Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (1992).

Биография 
Учился в Вильнюсской консерватории у Юргиса Карнавичуса, затем в 1985 году окончил Московскую консерваторию по классу Веры Горностаевой. Женился на её дочери, пианистке Ксении Кнорре; их сын Лукас Генюшас (род. 1 июля 1990 года) также стал пианистом, лауреатом II премии XVI Конкурса пианистов имени Шопена (2010).

С 1990 г. преподаёт в Вильнюсской консерватории, с 1999 г. профессор. В 1996—1998 гг. преподавал в лондонской Королевской академии музыки.

Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (1992).

Кавалер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2015).

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Пятрас Генюшас на сайте Lithuanian Music Performers Information Center 

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты Литвы
Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству